Agrostide est un nom vernaculaire dont la signification est ambiguë. On appelle « agrostide » diverses plantes herbacées de la famille des Poaceae (graminées). Cela représente une centaine d'espèces des régions tempérées et froides. Plusieurs d'entre elles sont cultivées comme plantes fourragères ou ornementales, notamment pour les gazons d'agrément (Agrostide ténue), ou les green de golf (Agrostide stolonifère).

Le genre des agrostides « véritables » est Agrostis. Néanmoins, par analogie de forme, ainsi qu'en raison du démantèlement du genre Agrostis, les agrostides appartiennent en réalité à plusieurs genres différents.

« Agrostide » est formé à partir du mot grec agros qui désigne le champ.

Liste d'espèces appelées « agrostide » en français 

 Agrostide des Alpes - Agrostis alpina Scop.
 Agrostide blanche - Agrostis stolonifera L.
 Agrostide des bois - Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
 Agrostide de chiens - Agrostis canina L.
 Agrostide commune ou Agrostide ténue - Agrostis capillaris L.
 Agrostide interrompue - Apera interrupta (L.) P.Beauv.
 Agrostide jouet-du-vent - Apera spica-venti (L.) P.Beauv.  
 Agrostide pâle - Agrostis pourretii Willd.
 agrostide des rochers - Agrostis rupestris All.

Voir aussi 
 Liste des principales mauvaises herbes

Flore (nom vernaculaire)
Nom de graminée ambigu
Plante fourragère